Seam

 Seam (JBoss Seam) — основанный на JavaServer Faces (JSF) каркас для разработки web приложений.
 Seam — инди-рок группа, существовавшая с 1991 по 1999 год.